Нофлен:

 Нофлен - бывшая коммуна в кантоне Берн, Швейцария.
 Нофлен - деревня в коммуне Бёзинген в кантоне Фрибур, Швейцария.